Картвели —  и языки; фамилия.

 Картвелы (груз. картвели) — самоназвание грузин; собирательное название древнегрузинских картвельских племён.
 Картвели, Александр Михайлович (1896—1974) — американский авиаконструктор грузинского происхождения.

См. также 
 Картвелия
 Картвелология